Вулан:
 Вулан — река в Краснодарском крае, бассейн Чёрного моря.
 Вулан — санаторий в п. Архипо-Осиповка на берегу Чёрного моря.
 Вулан — бухта на Черноморском побережье Краснодарского края. Всё побережье бухты занимает пляж Архипо-Осиповки. В западной части бухты в неё впадает река Вулан, в восточной — Тешебс.